Hreinsson ist der Familienname folgender Personen:
 Baldur Trausti Hreinsson (* 1967), isländischer Schauspieler
 Ellert Hreinsson (* 1986), isländischer Fußballspieler
 Páll Hreinsson (* 1963), isländischer Jurist und Hochschullehrer